Sky Blu, cantante rap del duo LMFAO
Sky Blu, base scientifica in Antartide